Кубок Узбекистана по футболу — ежегодное соревнование для узбекистанских футбольных клубов, проводимое Федерацией футбола Узбекистана. Победитель Кубка перед началом следующего сезона играет с чемпионом Узбекистана в Суперкубке Узбекистана. Кубок Узбекистана — переходящий приз.

Все финалы

Обладатели и финалисты

Примечания

Ссылки 
 Информация на rsssf.com
 Чемпионат Узбекистана по футболу
 Первая лига Узбекистана по футболу
 Система футбольных лиг Узбекистана
 Лучший тренер года в Узбекистане
 Лучший футболист года в Узбекистане

См. также 
 Кубок Узбекской ССР по футболу